Bob Orton, właśc. Robert Keith Orton  (ur. 10 listopada 1950) – amerykański profesjonalny wrestler.

Jest ojcem oraz trenerem walczącego w World Wrestling Entertainment, Randy'ego Orton'a. W 2005 został wprowadzony do WWE Hall of Fame.

Linki zewnętrzne 
 WWE Hall of Fame profile

Przypisy 

Amerykańscy wrestlerzy
WWE Hall of Fame
Urodzeni w 1950